Neda bezeichnet:

 Neda, einen weiblichen Vornamen
 Neda (Mythologie), eine Nymphe
 Neda (Fluss), einen Fluss auf der Halbinsel Peloponnes in Griechenland
 Neda (A Coruña), eine spanische Gemeinde in der Provinz A Coruña
 Neda (Ichalia), Dorf der Gemeinde Ichalia, Region Peloponnes
 Neda (Arriana), Dorf der Gemeinde Arriana, Region Ostmakedonien und Thrakien
 Neda (Gebirge), ein Bergrücken in der Provinz Lugo (Galicien)
 Neda (Gattung), eine Gattung der Marienkäfer
 Neda, ein Laxans mit Sennesblättern/–früchten
 Nedde auf Okzitanisch

Das Akronym NEDA steht für
 National Eating Disorder Association, US-amerikanische Organisation zur Aufklärung über und Behandlung von Essstörungen